Wahlkreis Lahn-Dill steht für folgende Landtagswahlkreise in Hessen:

 Wahlkreis Lahn-Dill I
 Wahlkreis Lahn-Dill II